Rockaway steht für:

 Rockaway, Indianerstamm
 Rockaway (New Jersey), Ort in New Jersey, USA
 Rockaway Peninsula, Halbinsel in New York, USA
 Mohler & Degress, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Rockaway
 Rockaway Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller